William Haydon Burns (1912-1987) – politico statunitense
William H. Burns – giocatore di curling